Іван Лендл до цього двічі підряд був чемпіоном, але у фіналі його переміг Борис Беккер з рахунком 1–6, 6–4, 6–4, 6–4.

Сіяні гравці 

 Стефан Едберг (півфінал)
 Борис Беккер (переможець)
 Іван Лендл (фінал)
 Піт Сампрас (знявся через травму)
 Горан Іванішевич (3 коло)
 Еміліо Санчес (1 коло)
 Бред Гілберт (3 коло)
 Йонас Свенссон (3 коло)

 Андрій Чесноков (1 коло)
 Гі Форже (чвертьфінал)
 Якоб Гласек (1 коло)
 Джей Бергер (3 коло)
 Аарон Крікстейн (4 коло)
 Андрій Черкасов (2 коло)
 Марк Россе (1 коло)
 Джим Кур'є (4 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Нотатки 

a.  Андре Агассі (№ 4), Андрес Гомес (№ 6), Томас Мустер (№ 7), Джон Макінрой (№ 13), Гільєрмо Перес Рольдан (№ 14), Майкл Чанг (№ 15) і Хуан Агілера (№ 19) знялись з турніру до посіву.

Примітки

Посилання 

1991 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу